Nueva España (Madrid), barri del districte de Chamartín (Madrid)
 Virreinato de Nueva España, virregnat de l'imperi espanyol a Amèrica que a grans trets inclou els actuals estats de Mèxic, Califòrnia, Colorado, Nevada, Nou Mèxic, Arizona 
 La Nueva España, diari falangista publicat a Oviedo